Un señor muy viejo con unas alas enormes puede referirse a:

Un señor muy viejo con unas alas enormes (1955), cuento de Gabriel García Márquez; o
Un señor muy viejo con unas alas enormes (1988), película de Fernando Birri.